Лануріле () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Візіру.
 Лануріле () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Зідурі.
 Лануріле () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Берегану.